Rossmoor kan syfta på:

 Rossmoor, Kalifornien
 Rossmoor, New Jersey